Hammarsten ist der Familienname folgender Personen:

 Einar Hammarsten (1889–1968), schwedischer Chemiker
 Gustaf Hammarsten (* 1967), schwedischer Schauspieler
 Olof Hammarsten (1841–1932), schwedischer Physiologe
 Olof Daniel Hammarsten (1886–1958), schwedischer Biologe